Алексей Михайлович Соловьёв (3 ноября 1981, Ханты-Мансийск) — российский биатлонист, участник Кубка мира, двукратный чемпион всемирной Универсиады (2003 и 2005), чемпион России, призёр чемпионата мира и чемпион Европы среди юниоров. Мастер спорта России международного класса (2002).

Биография 
Представлял Центр спортивной подготовки г. Ханты-Мансийска. Занимался лыжными гонками и биатлоном в СДЮСШОР г. Ханты-Мансийска, первый тренер — Сивков Валерий Павлович, также тренировался под руководством В. В. Брагина и В. П. Захарова.

Юниорская карьера 
Призёр первенства России по лыжным гонкам (1997), чемпион и призёр всероссийских соревнований по биатлону (1999), участник Европейских юношеских игр. Победитель первенства России по биатлону (2000).

На юниорском чемпионате Европы 2001 года в От-Морьенне стал победителем в эстафете, выиграл серебряные медали в гонке преследования и был четвёртым в спринте и индивидуальной гонке. На чемпионате мира среди юниоров 2001 года в Ханты-Мансийске стал серебряным призёром в эстафете, бронзовым — в индивидуальной гонке и гонке преследования, а в спринте занял восьмое место.

Взрослая карьера 
Дебютировал в Кубке мира в сезоне 2001/02 на этапе в Оберхофе, занял 54-е место в спринте, в этом сезоне участвовал ещё в нескольких этапах. Также принимал участие в одном этапе в сезоне 2003/04 и в двух — в сезоне 2005/06. Очков в зачёт Кубка мира не набирал, лучший результат — 41-е место в гонке преследования на этапе в Контиолахти в сезоне 2005/06.

На Кубке Европы участвовал с сезона 2002/03, в том же сезоне дважды побеждал в спринтерских гонках на этапах в Обертиллиахе и Валь-Риданна, ещё дважды был призёром этапов в личных видах. Одержал одну победу в эстафете в сезоне 2004/05. Последние гонки в Кубке Европы провёл в сезоне 2006/07. Участвовал в чемпионате Европы 2004 года в Минске, стартовал только в индивидуальной гонке и пришёл к финишу 12-м.

Участвовал в двух всемирных зимних Универсиадах — в 2003 и 2005 годах, на обеих становился победителем в эстафете.

С 2007 года участвовал только в российских соревнованиях. Стал чемпионом страны 2007 года в эстафете, бронзовым призёром в эстафете в 2003 году. Также неоднократно был чемпионом России по летнему биатлону, в том числе в 2003, 2005 и 2009 годах — в эстафетах.

Завершил спортивную карьеру в 2010 году. Имеет первую категорию судьи соревнований по биатлону.

Окончил Югорский государственный университет (2006).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IBU
 Профиль biathlon.com.ua
 Профиль на сайте Союза биатлонистов России
 Профиль infosport.ru

Биатлонисты России